Název Nezdický potok má více vodních toků:

 Nezdický potok (přítok Otavy) – pravostranný přítok Otavy v okrese Klatovy
 Nezdický potok (přítok Úterského potoka) – pravostranný přítok Úterského potoka v okrese Cheb a okrese Tachov